Transliteració Wylie, mètode per transliterar l'escriptura tibetana usant l'alfabet llatí 
 Toponímia:
 Wylie (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Lake Wylie, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Biografies:
 Donovan Wylie (Irlanda, 1971), fotògraf irlandès que viu i treballa a Londres 
 Turrell Wylie (1927 – 1984), professor universitari americà

 Wilhelmina Wylie o Mina Wylie (North Sydney, Nova Gal·les del Sud, 1891 - Sydney, 1984), nedadora australiana que va competir a començaments del segle XX